The Longest Yard (1974) met Burt Reynolds als Paul Crewe
 The Longest Yard (2005); remake met Adam Sandler als Paul Crewe (en met Burt Reynolds als coach Nate Scarborough)